Катастро́фа Ил-62 под Москво́й — крупная авиационная катастрофа, произошедшая ночью во вторник 6 июля 1982 года. Авиалайнер Ил-62М предприятия «Аэрофлот» выполнял рейс SU-411 по маршруту Москва—Дакар—Фритаун, но через 2,5 минуты после взлёта рухнул на землю в окрестностях посёлка Менделеево  Московской области. Погибли все находившиеся на его борту 90 человек — 80 пассажиров и 10 членов экипажа.

Самолёт 
Ил-62М (регистрационный номер CCCP-86513, заводской 4037536, серийный 37-03) был выпущен Казанским авиационным заводом 21 ноября 1980 года. 30 декабря того же года был передан авиакомпании «Аэрофлот», где поступил в Шереметьевский ОАО Центрального управления Международных воздушных сообщений (ЦУМВС). Оснащён четырьмя турбореактивными двигателями Д-30КУ Рыбинского моторостроительного завода. На день катастрофы совершил 1139 циклов «взлёт-посадка» и налетал 4818 часов.

Экипаж и пассажиры 
Состав экипажа рейса SU-411 (210-й лётный отряд) был таким:

 Командир воздушного судна (КВС) — Александр Иванович Фадеичев.
 Второй пилот — Харитон Алексеевич Романов.
 Штурман — Василий Яковлевич Зякин.
 Бортинженер — Филипп Степанович Родкин.
 Бортрадист — Владимир Борисович Шеппинг.

В салоне самолёта работали 5 бортпроводников:
 Вера Анатольевна Седлова,
 Ольга Леонидовна Калинина,
 Лилия Васильевна Смирнова,
 Юрий Игоревич Сажин,
 Анатолий Иванович Ваганов.

Всего на борту самолёта находились 90 человек — 80 пассажиров и 10 членов экипажа.

Хронология событий 
Рейс SU-411 выполнял Ил-62М борт СССР-86513, им управлял экипаж Центрального управления международных воздушных сообщений (ЦУМВС). Взлёт был произведён ночью, в простых метеоусловиях. В общей сложности полёт продолжался всего 2 минуты 35 секунд.

Уже на 8-й секунде после отрыва от ВПП и убирания шасси на пульте бортинженера сработала сигнализация пожара двигателя №1 (левый внешний). Действуя согласно Руководству по лётной эксплуатации (РЛЭ), экипаж доложил о пожаре, отключил двигатель и применил три очереди системы пожаротушения. Через полминуты ситуация усугубилась срабатыванием сигнализации о пожаре двигателя №2 (левый внутренний). После некоторых раздумий КВС дал распоряжение отключить и этот двигатель. Не располагая запасом высоты для манёвра на оставшихся двух правых двигателях (№3 и 4) и не имея возможности выработать авиатопливо, количество которого было рассчитано на перелёт к африканскому континенту, пилоты приняли непростое решение развернуться с креном и скольжением в сторону работающих двигателей (вправо) и заходить на посадку в аэропорту Шереметьево курсом, обратным посадочному. 

К моменту отключения двигателя №2 скорость лайнера составляла 320 км/ч, высота полёта — около 160 метров, закрылки находились во взлётном положении (30°).

Некоторое время экипаж в условиях недостатка тяги оставшихся двигателей и недостатка времени для перевода самолёта в посадочную конфигурацию боролся за сохранение высоты полёта, однако продолжающаяся потеря скорости привела к увеличению углов атаки и скольжения и последующему сваливанию самолёта. С вертикальной скоростью 25 м/с и углом тангажа 20° рейс SU-411 рухнул в лес между посёлком Менделеево и деревней Клушино (Солнечногорский район) в 11,4 километра от аэропорта Шереметьево, разрушился и сгорел.

В результате катастрофы погибли 89 человек — все 10 членов экипажа и 79 пассажиров. Выжила одна пассажирка (гражданка Сьерра-Леоне), но через 2 дня после катастрофы она умерла в больнице.

Причины катастрофы 
Согласно выводам комиссии, причиной срабатывания аварийной пожарной сигнализации явилось прохождение ложного сигнала из-за неустановленного дефекта системы. На момент срабатывания сигнализации все четыре двигателя самолёта были полностью работоспособными.

Предусмотренное РЛЭ требование немедленного отключения двигателей при пожаре вызвано угрозой разрушения их вращающихся деталей с последующим повреждением гидравлических систем управления воздушным судном. Действия экипажа в данной ситуации соответствовали РЛЭ и были признаны правильными. Ситуация и порядок действий по пилотированию самолёта Ил-62М с двумя отказавшими двигателями на взлёте руководством по лётной эксплуатации на момент катастрофы предусмотрены не были.

Последующие события 
 
Первыми на месте катастрофы оказались жители посёлка Менделеево. Информация о катастрофе в соответствии с действовавшими в то время в СССР правилами была засекречена.

Место катастрофы стало известно среди жителей Менделеева как «Самолётная поляна». На поляне, имеющей треугольную форму, находятся памятные знаки экипажу рейса 411 и его пассажирам, в том числе одесским морякам, которые летели в Африку, чтобы сменить экипаж находившегося там судна.

Память 
На Химкинском кладбище (между участками №108 и №107) установлен памятник экипажу рейса 411.

Примечания

Ссылки 
 Описание катастрофы на Aviation Safety Network

События 6 июля
Июль 1982 года
1982 год в Московской области
Авиационные происшествия в России 1982 года
Авиационные происшествия с Ил-62
Авиационные происшествия в Московской области
Авиационные происшествия ЦУМВС
Авиационные происшествия вследствие отказов вспомогательного оборудования